Fortalezensi – abitanti di Fortaleza de Minas
Fortalezensi – abitanti di Fortaleza dos Nogueiras
Fortalezensi – abitanti di Fortaleza dos Valos
Fortalezensi – abitanti di Fortaleza